La saison 1922-1923 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine.

Huit clubs participent à la compétition, il s'agit des clubs champions de chacune des régions de Roumanie. Le championnat national est disputé sous forme de coupe à élimination directe. C'est le Chinezul Timișoara, champion en titre, qui remporte de nouveau la compétition. C'est le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 8 clubs participants 
(entre parenthèses, la région d'appartenance du club)
 Gloria CFR Arad (Arad)
 Venus FC Bucarest (Bucarest)
 Brașovia Brașov (Brașov-Sibiu)
 Polonia Cernăuți (Cernăuți)
 Victoria Cluj (Cluj)
 Înțelegerea Oradea (Oradea)
 Clubu Gimnastic Târgu Mureș (Târgu Mureș)
 Chinezul Timișoara (Timișoara)

Compétition 
La compétition a lieu sous forme de coupe, avec match simple. En cas de match nul, la rencontre est rejoué sur le terrain de l'équipe qui s'est déplacée lors du premier match.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1922 en Roumanie
1923 en Roumanie